Malec ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Malec (1929–2014), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Franz Malec (* 1939), deutscher Zoologe, Paläontologe und Museumsleiter
 Ivo Malec (1925–2019), französischer Komponist
 Jiří Malec (* 1962), tschechoslowakischer Skispringer
 Sebastian Malec (* 1995), polnischer Pokerspieler

 Vedrana Malec (* 1990), kroatische Skilangläuferin

Malec ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Malec (Ciechanowiec), Dorf in der Gemeinde Ciechanowiec, Powiat Wysokomazowiec, Woiwodschaft Podlachien
 Malec (Kęty), Dorf im Powiat Oświęcimski, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Malek
 Maletz